Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alessio Di Mauro che ha battuto in finale Tomas Tenconi 7-64, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend (semifinali)
 Alessio Di Mauro (Campione)
 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Daniel Köllerer (primo turno)

 Andreas Seppi (primo turno)
 Mariano Delfino (primo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Sergio Roitman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2004